Jean Cordillot (1927-2016), homme politique français ;
Michel Cordillot (1951), historien français, son fils.